Grayson může být:

 McNair (planetka)

příjmení
 Barbara McNair (1934–2007) – americká zpěvačka a herečka
 Ronald McNair (1950–1986) – americký astronaut